Xinan und Xin'an bezeichnen:

 Xinan (西南), den Großraum Südwestchina, siehe Xinan;
 den Kreis Xin’an (新安县), ein historischer Kreis der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xin’an (Guangdong);
 den Kreis Xin’an (新安县) der bezirksfreien Stadt Luoyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xin’an;
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Anlong der Provinz Guizhou, siehe Xin’an (Anlong);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Stadtbezirk Baodi in der Stadt Tianjin, siehe Xin’an (Baodi);
 die Großgemeinde Xin’an (信安镇) der Stadt Bazhou in der Provinz Hebei, siehe Xin’an (Bazhou);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Changling der Provinz Jilin, siehe Xin’an (Changling);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Deqing der Provinz Zhejiang, siehe Xin’an (Deqing);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Guannan der Provinz Jiangsu, siehe Xin’an (Guannan);
 die Großgemeinde Xin’an (辛安镇) der Stadt Haiyang der Provinz Shandong, siehe Xin’an (Haiyang);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) der Stadt Huazhou in der Provinz Guangdong, siehe Xin’an (Huazhou);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) der Stadt Jiangyou in der Provinz Sichuan, siehe Xin’an (Jiangyou);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Lai’an der Provinz Anhui, siehe Xin’an (Lai’an);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Linli der Provinz Hunan, siehe Xin’an (Linli);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Autonomen Kreis Mojiang der Provinz Yunnan, siehe Xin’an (Mojiang);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Pingguo des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Xin’an (Pingguo);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Pingshan der Provinz Sichuan, siehe Xin’an (Pingshan);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) der Stadt Qidong in der Provinz Jiangsu, siehe Xin’an (Qidong);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Vorderen Urad-Banner des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Xin’an (Vorderes Urad-Banner);
 die Großgemeinde Xin’an (辛安镇) im Kreis Wuyang in der Provinz Henan, siehe Xin’an (Wuyang);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) der Stadt Xinyi in der Provinz Jiangsu, siehe Xin’an (Xinyi);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Stadtbezirk Yu’an in der Provinz Anhui, siehe Xin’an (Yu’an);
 die Großgemeinde Xin’an (新安镇) im Kreis Zhengding der Provinz Hebei, siehe Xin’an (Zhengding);
 die Großgemeinde Xin’an der Koreaner (新安朝鲜族镇) der Stadt Hailin in der Provinz Heilongjiang, siehe Xin’an (Hailin);
 die Großgemeinde Xinan (溪南镇) im Stadtbezirk Chenghai der Stadt Shantou in der Provinz Guangdong, siehe Xinan (Chenghai);
 die Großgemeinde Xinan (西南镇) der Stadt Mianzhu in der Provinz Sichuan, siehe Xinan (Mianzhu);
 die Großgemeinde Xinan (西南镇) der Stadt Lufeng in der Provinz Guangdong, siehe Xinan (Lufeng);
 die Großgemeinde Xinan (溪南镇) im Kreis Xiapu in der Provinz Fujian, siehe Xinan (Xiapu);
 die Großgemeinde Xinan (溪南镇) der Stadt Zhangping in der Provinz Fujian, siehe Xinan (Zhangping);
 die Gemeinde Xin’an (新安乡) im Kreis Qimen in der Provinz Anhui, siehe Xin’an (Qimen);
 die Gemeinde Xin’an (新安乡) der Stadt Shulan in der Provinz Jilin, siehe Xin’an (Shulan);
 die Nationalitätengemeinde Xin’an der Dai (新安傣族乡) im Kreis Huili in der Provinz Sichuan, siehe Xin’an (Huili);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) der Stadt Anqiu in der Provinz Shandong, siehe Xin’an (Anqiu);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Bao’an der Stadt Shenzhen, siehe Xin’an (Bao’an);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Baoshan der Stadt Shuangyashan, siehe Xin’an (Baoshan);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Binhu der Stadt Wuxi, siehe Xin’an (Binhu);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Dong’an der Stadt Mudanjiang, siehe Xin’an (Dong’an);
 das Straßenviertel Xin’an (辛安街道) im Stadtbezirk Huangdao der Stadt Qingdao, siehe Xin’an (Hunagdao);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) der Stadt Hunchun in der Provinz Jilin, siehe Xin’an (Hunchun);
 das Straßenviertel Xin’an (信安街道) im Stadtbezirk Kecheng der Stadt Quzhou in der Provinz Zhejiang, siehe Xin’an (Kecheng);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Longtan der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Xin’an (Longtan);
 das Straßenviertel Xin’an (新安街道) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Xin’an (Xinxing);
 das Straßenviertel Xinan (西南街道) der Stadt Jiexiu der Provinz Shanxi, siehe Xinan (Jiexiu).
 das Straßenviertel Xinan (西南街道) im Stadtbezirk Sanshui der Provinz Guangdong, siehe Xinan (Sanshui).
 das Straßenviertel Xinan (西南街道) im Stadtbezirk Yuci der Provinz Shanxi, siehe Xinan (Yuci).